«Купчинское капище Перуна» («Всеславянское святилище Перуна») — участок рекреационной зоны во Фрунзенском районе (в Купчине, в честь которого и названо) Санкт-Петербурга.

История 
Было благоустроено в квази-древнеславянском стиле инициативной группой родноверов во главе с Владимиром Голяковым с перспективой последующей организации культового центра. 

Просуществовало с 9 мая 1999 года по 27 апреля 2007 года на пересечении улиц Ярослава Гашека и Бухарестской. На капище жрецы проводили неоязыческие обряды и праздники, которые организаторы называли «славянскими».

27 апреля 2007 года капище было разрушено при полном невмешательстве со стороны присутствовавших при этом неоязычников. Впоследствии сам Владимир Голяков и его организация не раз выражали сторонним свидетелям сноса неприязнь в оскорбительной форме.

В 2015 году неоязычник Владимир Голяков несколько раз попытался воздвигнуть новое капище, но был остановлен политиком Виталием Милоновым.

На данный момент сведений о ходатайствах инициативной группы перед властями Фрунзенского района о восстановлении «капища» нет. Благоустройство территории (прокладка и поддержание дорожек, ирригация и пр.) продолжает осуществляться за счёт администрации района; жители района как и прежде используют её в рекреационных целях. В зимнее время прокладывается лыжня, на которой устраиваются спортивные состязания. В 2019 году через дорогу открылась станция метро «Дунайская».

С 2003 года в непосредственной близости от капища строился православный храм в честь Серафима Вырицкого. Сначала был установлен деревянный сруб, в котором в 2004 году был совершён поджог (в 2010 году был совершён ещё один). В 2005 году рядом начал строиться каменный храм, строительно-отделочные работы были закончены в 2012 году.

Примечания

Ссылки 
 На капище Перуна задержаны около 20 молодых людей
 Купчинское капище Перуна
 Второе крещение Руси: на капище в Купчино снесут Перуна

История Санкт-Петербурга
Фрунзенский район (Санкт-Петербург)
Купчино
Неоязычество в России
Славянское неоязычество